San Juan Evangelista steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

Orte:
 San Juan Evangelista (Jalisco)
 San Juan Evangelista (México)
 San Juan Evangelista (Oaxaca)
 San Juan Evangelista (Veracruz)
 San Juan Evangelista Analco in Oaxaca

Verwaltungseinheiten:
 Municipio San Juan Evangelista in Veracruz
 Municipio San Juan Evangelista Analco in Oaxaca